Алексáндр Сергéевич Корниéнко (; род. 12 мая 1984 года, Киев, УССР, СССР) — украинский политический деятель. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 19 октября 2021 года. Глава партии «Слуга народа» с 3 августа 2019 года до момента собрания Верховной Рады IX-го созыва и назначения главы фракции.

Глава предвыборного штаба партии «Слуга народа», № 7 в списке партии.

Биография 
Родился в Киеве 12 мая 1984 года. В 2001—2007 годах учился в Киевском политехническом институте, где получил квалификацию магистра химической технологии и инженерии. С 2008 по 2010 год проходил обучение в Висбаденской академии психотерапии (Германия) и в Украинском институте позитивной психотерапии, где получил квалификацию базового консультанта по позитивной психотерапии. С 2015 по 2019 год изучал психологию в проекте неформального образования «Экзистенциальный коучинг» (на курсе Юрия Кравченко). Женат. Вместе с женой воспитывают дочь.

Деятельность 
В 2001—2003 гг. — журналист журнала «Молоко», сайта music.com.ua;

В 2003—2004 гг. — редактор Всеукраинской молодёжной газеты «Молодая гвардия»;

В 2004—2006 гг. — основатель и издатель независимой студенческой газеты «Студентка»;

В 2005—2008 и 2011—2013 гг. Был концертным директором и менеджером украинской рок-группы Крихітка (экс-Крихітка Цахес)

В 2006—2008 гг. — исполнительный продюсер творческого объединения «Последняя баррикада», в рамках которого организовал ряд художественных акций и фестивалей, в частности, День Независимости с Махно.

Соучредитель молодёжной организации «СИМ — Союз инициативной молодежи», которая занималась неформальным образованием и креативным досугом молодёжи (2005—2010 гг.)

С 2015 гг. — председатель Наблюдательного совета ОО «Биржа молодёжных проектов»;

В 2016—2018 гг. помогал проекту GoCamp by GoGlobal, занимался организацией приезда в Украину 1000+ иностранных волонтеров для участия в пришкольных языковых лагерях.

С 2008 по 2010 гг. Работал социальным тренером. Провел более 100 обучающих мероприятий для молодежи и студентов.

2010—2019 гг. — бизнес-тренер, консультант по развитию. Работал со всемирно известными международными и украинскими компаниями. Построил успешный бизнес в сфере обучения и развития команд. Начал новое направление в сфере обучения персонала — бизнес-игры.

В апреле 2019 принял решение о завершении карьеры бизнес-тренера и выхода из бизнеса.

Политическая деятельность 
В 2004—2005 гг. — активный участник студенческого протестного движения во время Оранжевой революции.

С 2006 года — политическое консультирование на избирательных кампаниях. Работал с разными силами и кандидатами. После событий революции достоинства — только с новыми силами и кандидатами. В 2015 году работал в штабе кандидата на должность городского головы Николаева от партии «Самопомощь» Александра Сенкевича.

С ноября 2018 — в команде Владимира Зеленского. Координировал волонтёрский проект «ЗеКоманда», который набрал рекордное количество наблюдателей-волонтёров. Также организовывал работу по наполнению избирательных комиссий — проект «День выборов».

2 апреля 2019 принял решение идти в политику вместе с Владимиром Зеленским и «ЗеКомандой».

С мая 2019 — руководитель предвыборного штаба партии «Слуга народа», кандидат в народные депутаты Украины от партии «Слуга народа».

С 3 августа 2019 года — председатель партии «Слуга народа» из-за того, что Дмитрий Разумков с 29 августа стал главой Верховной Рады, а Давид Арахамия стал главой фракции.

На местных выборах 2020 года возглавлял технологический штаб партии «Слуга Народа», был занят поиском и координацией политтехнологов.

7 декабря 2020 года включён в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 В партии «Слуга народа» рассказали, как «будут искать» кандидатов в депутаты Укрінформ (27 мая 2019)
 Александр Корниенко: «Какой-то тамада может управлять страной, а какой-то не может» LB.ua (27 июля 2019)

Выпускники Киевского политехнического института
Общественные деятели Украины
Политтехнологи Украины
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Первые заместители председателя Верховной рады Украины
Концертные директора
Участники Оранжевой революции